Genicularia ornata är en ringmaskart som beskrevs av Quenstedt 1858. Genicularia ornata ingår i släktet Genicularia och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
ornata